Жила  в електротехніці — цільний провідник для електричного з'єднання.
 Одножильний () провід.
 Багатожильний провід — сплетений з жил один провідник.
 Багатожильний кабель — кілька провідників, ізольованих один від одного і об'єднаних загальною ізолюючої оболонкою.
  Жила  в електроніці — електричне з'єднання, що складається з кабелю певної довжини або припай, що йде від пристрою.
 Жила (геологічне тіло)

Прізвище:
 Жила Володимир Іванович (1919 — 2004) — український громадсько-культурний діяч, літературознавець, філософ, публіцист, редактор. Дійсний член НТШ, Української вільної академії наук у США та Канаді, член Національної спілки письменників України.
 Жила В'ячеслав В'ячеславович ( 4 квітня 1986) — директор-художній керівник Київського академічного театру «Актор», театральний продюсер.
 Жила В'ячеслав Миколайович ( 1961) — український режисер театру, актор.
 Жила В'ячеслав Миколайович (1975 — 2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Жила Дмитро Микитович (1903 — ?) — український радянський господарський та партійний діяч, депутат Верховної Ради УРСР 1-го скликання. Член ЦК КП(б)У в 1940—1949 р.
 Жила Іван (рік народження невідомий — 1737) — керівник одного з гайдамацьких загонів, запорозький козак.

Джерела та література 
 Томазов В. В. Жили  // 

Українські прізвища